KAI est un sigle qui peut signifier :

 PT Kereta Api Indonesia, la compagnie des chemins de fer indonésiens ;
 Korea Aerospace Industries, un conglomérat industriel de production d'armement militaire de Corée du Sud.

KAI est aussi un code qui peut signifier :
 .

Code IATA des aéroports